Уэйн Шон Артурс (; родился 18 марта 1971 года в Аделаиде, Австралия) — австралийский теннисист и тренер; полуфиналист трёх турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2001, Открытый чемпионат Франции-2003, Уимблдон-2004); победитель 13 турниров ATP (из них один в одиночном разряде); обладатель двух Кубков Дэвиса (1999, 2003) и одного Командного кубка мира (2001).

Общая информация 
Отец Уэйна — Дерек — родился в Белфасте и играл в 60-х года XX века за сборную Ирландии в Кубке Дэвиса. Позже он переехал в Австралию. 
Его мощная, крученная и хитрая подача левши была его самым сильным оружием, и несколько его коллег-игроков, включая Джима Курье, Андре Агасси, Томаса Йоханссона, и другого обладателя мощной подачи, Иво Карловича, назвали его подачу «одной из лучших в мире». У него неизменно был один из самых высоких показателей по количеству эйсов в ATP Tour, и он предпочитал стиль игры с выходами к сетке после подачи. Из-за этого его игра лучше всего подходила для быстрых покрытий.

Спортивная карьера 
Начало карьеры
В АТП-туре Артурс дебютировал в 1990 году в парных соревнованиях. В основной сетке в одиночном разряде в основном туре он впервые сыграл только в 1996 году. В 1994 году он выиграл первый титул в парах в Туре, взяв главный приз турнира в Бухаресте в паре с Саймоном Юлом. Следующий парный трофей он выиграл уже в 1997 году в альянсе с Ричардом Фромбергом на турнире в Кицбюэле. В 1998 году Артурс выиграл уже два парных турнира в Туре: в Праге (с Эндрю Кратцманом) и в Нью-Хейвене (с Питером Трамакки). Также в 1998 году австралийский теннисист дебютировал в основной сетке на турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде, сыграв на Открытом чемпионате США (дебют в парах состоялся ещё в 1991 году). В ноябре того же года на турнире в Стокгольме он смог обыграть теннисиста из топ-10, превзойдя в первом раунде № 7 в мире Кароля Кучеру.

В мае 1999 года Артурсу в дуэте с Эндрю Кратцманом удалось выиграть турнир престижной серии ATP Super 9 в Гамбурге. Затем австралийская пара смогла выйти в четвертьфинал на Ролан Гаррос. На Уимблдонском турнире Артурс обратил на себя внимание уже в одиночках, переиграв в третьем раунде № 18 в мире Томми Хааса и взяв один сет в четвёртом раунде у № 4 в мире Андре Агасси. После Уимблдона он выступил на турнире в Ньюпорте, взяв там титул в парном разряде (с Леандером Паесом) и прояйдя в полуфинал в одиночном разряде. После этого турнира Артурс впервые поднялся в топ-100 мирового рейтинга в одиночках. В сентябре 1999 год он был впервые вызван в сборную Австралии для участия в полуфинале Кубка Дэвиса против сборной России. Артурс смог великолепно проявить себя, выиграв оба матча у лидеров российской команды: Евгения Кафельникова и Марата Сафина.

В мае 2000 года Артурс остановился в шаге от победы второй год подряд на Мастерсе в Гамбурге, но на этот раз, сыграв в паре с Сэндоном Столлом проиграл в финале соотечественникам Тодду Вудбриджу и Марку Вудфорду. На Открытом чемпионате США Артурс смог в первом раунде одиночных соревнований обыграть вторую ракетку мира Густаво Куэртена и в целом дойти до четвёртого раунда. На Открытом чемпионате Австралии 2001 года Артурс достиг лучших результатов на данном турнире, выйдя в третий раунд в одиночках и полуфинал в парах в команде с Ненадом Зимоничем. В марте на зальном турнире в Делрей-Бич он смог переиграть известного соотечественника Патрика Рафтера и вышел, таким образом, в полуфинал. В мае Уэйн с Австралией стал победителем неофицального Командного кубке мира. На том турнире он сыграл три парных матча со Скоттом Дрейпером и во всех их дуэт смог победить. На Открытом чемпионате Франции Артурс снова смог обыграть Патрика Рафтера в матче первого раунда и в целом дошёл до четвёртого раунда. В июле он забрался на самое высокое в карьере — 44-е место одиночного рейтинга.

2002—2003. Пик карьеры
В 2002 году Артурс несколько раз доходил до четвертьфиналов в Туре и сыграл дебютный финал, попав туда на турнире в Ноттингеме. В титульном матче он сыграл против Йонаса Бьоркмана и проиграл шведу со счётом 2-6, 7-6(5), 2-6. На Уимблдонском турнире его результатом стал выход в четвёртый раунд. В августе на Мастерсе в Цинциннати, где Уэйн в целом добрался до четвертьфинала, во втором раунде он смог переиграть Пита Сампраса, став одним из последних игроков, кто победили великого американца (через неделю Сампрас проиграл на турнире в НьюХейвене, а через три недели выиграл US Open и с тех пор не выходил на корт, завершив карьеру). В парном разряде в 2002 году лучшими результатами Артурса стали четвертьфинал на Ролан Гаррос и два финала на небольших турнирах в осенней части сезона.

В феврале 2003 года Артурс в дуэте с Полом Хенли выиграл парный приз турнира в Роттердаме, а в одиночках он смог выйти в полуфинал турнира в Копенгагене. Ещё одного полуфинала в сезоне в одиночках Артурс достиг в сентябре на турнире в Шанхае. В парном разряде сотрудничество с Хенли принесло результат, 2003 год стал самым успешным в карьере австралийца по выступлениям в парах. В мае Артурс и Хенли выиграли второй совместный титул, добившись победы на значимом турнире серии Мастерс в Риме. На Ролан Гаррос их дуэт остановился в шаге от решающего матча, дойдя до полуфинала. Это позволило Артурсу войти в число топ-20 теннисистов в парном рейтинге. На Уимблдоне они вышли в четвертьфинал, а на Мастерсе в Цинциннати доиграли до финала. Открытый чемпионат США принёс им выход в четвертьфинал. В осенней части сезона Артурс и Хенли выиграли два титула, один из которых был завоеван на Мастерсе в Париже, а также завоевали право сыграть на Итоговом турнире, куда Уэйн приехал в статусе 11-го игрока парного рейтинга (высшая для него позиция в карьере). В концовке сезона Артурс поучаствовал в победе Австралии в Кубке Дэвиса. Он сыграл с Вудбриджом одну парную встречу в финальном противостоянии с Испанией, в которой смог победить.

2004—2007

В марте 2004 года на Мастерсе в Индиан-Уэллсе Артурс смог во втором раунде одиночных соревнований переиграть № 6 в мире на тот момент Райнера Шуттлера и в целом пройти в четвёртый раунд. В мае он сыграл в парном финале Мастерса в Риме совместно с Полом Хенли. На неофициальном Командном кубке мира он выступил за команду Австралии и дошёл с ней до финала. На Уимблдонском турнире пара Артурс и Хенли смогла пройти в полуфинал. Летом Уэйн сыграл на единственной для себя в карьере Олимпиаде, которая прошла в 2004 году в Афинах. В одиночном и парном разрядах он выступил одинаково, дойдя до второго раунда (в парах с Вудбриджом).

В феврале 2005 года пара Артурс и Хенли стала победителем турнира в Сан-Хосе. Через две недели после этого Уэйн смог добыть себе единственный одиночный титул АТП в профессиональной карьере. Он стал чемпионом турнира в Скоттсдейле, переиграв в финале хорвата Марио Анчича — 7-5, 6-3. В марте в альянсе с Хенли он остановился в шаге от чемпионского титула в парах на Мастерсе в Индиан-Уэллсе, проиграв на двух тай-брейках Даниэлю Нестору и Марку Ноулзу. На Больших шлемах в том сезоне австралийская пара лучше всего выступила на Ролан Гаррос, где дошла до четвертьфинала. В конце сезона Артурс и Хенли выиграли последний совместный и последний для Уэйна титул на турнире в Стокгольме. Артурс и Хенли смогли попасть по результатам сезона на Итоговый турнир, но как и в 2003 году не смогли выйти в нём из группы.

С 2006 года пара Артурса и Хенли распалась и результаты Уэйна резко упали. В 2007 году Артурс смог в одиночном разряде второй раз для себя пройти в стадию третьего раунда. На Уимблдоне 2007 года он сыграл последний турнир в своей карьере. Артурс смог пройти через квалификацию в основную сетку одиночных соревнований и обыграть во втором раунде седьмую ракетку мира Томми Робредо, достойно завершив спортивную карьеру. Он смог выиграть 13 титулов АТП (из них один в одиночном разряде), сыграть около 900 матчей в основном Туре (во всех разрядах), выиграть три парных Мастерса, дойти до полуфинала в парах на трёх из четырёх Больших шлемов, стать дважды обладателем Кубка Дэвиса (сыграв за сборную 28 игр) и одного неофициального Командного кубка мира.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (2)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (1)

Финалы турниров ATP в парном разряде (27)

Победы (12)

Поражения (15)

Финалы командных турниров (6)

Победы (3)

Поражения (3)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Австралии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Обладатели Кубка Дэвиса